1. divisjon i fotboll 1963 var Norges högsta division i fotboll säsongen 1963 och löpte från 26 april till 13 oktober 1963. Serien spelades i 18 omgångar. De två lägst placerade lagen åkte ur. Vinst gav två poäng, oavgjort en.

Slutställning

S: Spelade matcher, V: Vinster, O: Oavgjort, F: Förluster, +: Gjorda mål, -: Insläppta mål

Externa länkar
rsssf.no – alla resultat 

1963
1963 i Norge
Fotbollssäsongen 1963